Матисън може да се отнася за:
 Питър Матисън (1927-2014), американски писател
 Ричард Матисън (1926-2013), американски писател
 Ханс Матисън (р. 1975), шотландски актьор